Numismàtica: Codificació assignada a la pesseta
 Informàtica: Enterprise Service Bus
 Política: Euskal Sozialista Biltzarrea (Convergència Socialista Basca), partit polític basc d'ideologia socialista i nacionalista que participà en la creació d'Herri Batasuna.